Philonotion är ett släkte av kallaväxter. Philonotion ingår i familjen kallaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kallaväxter
Philonotion